De Spengler Cup is een internationaal invitatie-ijshockeytoernooi voor clubteams dat sinds 1923 jaarlijks door de HC Davos in Davos, Zwitserland wordt georganiseerd tussen 26 en 31 december in de overdekte ijshal naast de natuurijsbaan van Davos. Na de Stanley Cup is dit het oudste clubtoernooi ter wereld. Sinds 1984 neemt jaarlijks ook een “Team Canada” deel.

De naam is ontleend aan Alexander Spengler. Zijn zoon Carl, een longarts, nam het initiatief voor de Spengler Cup.

Spengler Cup winnaars 

1 Oxford University en LTC Praag speelde 0-0 na extra tijd. Beide teams werden tot winnaar uitgeroepen.
2 niet gehouden vanwege de Tweede Wereldoorlog.
3 niet gehouden.
4 niet gehouden.
5 niet gehouden vanwege de Coronapandemie.

IJshockey in Zwitserland
IJshockeywedstrijd
Sport in Davos